Belmont puede referirse a:

Divisiones administrativas

En Francia 
 Belmont (Alto Marne), localidad y comuna francesa, en el departamento del Alto Marne.
 Belmont (Alto Saona), localidad y comuna francesa, en el departamento del Alto Saona.
 Belmont (Bajo Rin), localidad y comuna francesa, en el departamento del Bajo Rin.
 Belmont (Doubs), población y comuna francesa, en el departamento del Doubs.
 Belmont (Gers), población y comuna francesa, en el departamento del Gers.
 Belmont (Isère), población y comuna francesa, en el departamento del Doubs.
 Belmont (Jura), población y comuna francesa, en el departamento del Jura.

En Estados Unidos 
 Belmont (Arizona), ciudad planificada.
 Belmont (California), ciudad.
 Belmont (Carolina del Norte), ciudad.
 Belmont (Massachusetts), ciudad.
 Belmont (Misisipi).
 Belmont (Nueva York), villa.
 Belmont (Pensilvania), ciudad.
 Belmont (Vermont).
 Belmont (Virginia Occidental), ciudad.
 Belmont (Washington).

Personas 
 Ricardo Belmont Cassinelli (n. 1945), periodista, político y empresario peruano. Alcalde de Lima (1990-1995), Congresista de la República (2009-2011).

Miscelánea 
 Belmont, marca chilena de aceite.
 Belmont, marca de cigarrillos venezolanos.
 Informe Belmont.
 Transmisor de Belmont.